Saros 174 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 4 juli 2532 t/m 18 juli 3758. Deze serie duurt 1226 jaar en 14 dagen, bevat 69 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 21 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus